Открытый чемпионат Германии по теннису среди женщин 2006 в парном разряде проводился в тридцать пятый раз. В основной сетке было 28 пар, 2 из которых получили wildcard от организаторов, а ещё одна прошли через квалификацию.

Пара Янь Цзы / Чжэн Цзе — победитель турнира.

Сеянные 
Четыре первые сеянные пары начинают турнир со второго круга.

  Лизель Хубер /  Елена Лиховцева (Второй раунд)
  Даниэла Гантухова /  Ай Сугияма (Четвертьфинал)
  'Янь Цзы /  Чжэн Цзе (Титул)
  Анна-Лена Грёнефельд /  Надежда Петрова (Полуфинал)

<ol start="5">
 Елена Дементьева /  Флавия Пеннетта ''(Финал)
 Жисела Дулко /  Мария Кириленко ''(Второй раунд)
 Ли Тин /  Сунь Тяньтянь ''(Первый раунд)
 Элени Данилиду /  Анабель Медина Гарригес ''(Четвертьфинал)

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Германии по теннису среди женщин 2006